Sauron (Tolkien), een personage uit de boeken van J.R.R. Tolkien
Wojciech Wąsowicz, beter bekend als Sauron, de ex-zanger van de Poolse metalband Decapitated
SauroN, een Nederlandse blackmetalband
Sauron (Marvel Comics), een stripfiguur uit de Marvel Comics
Sauron (Steel Empire) of Styron, een personage uit het spel Steel Empire
Sauron (geslacht), een spinnengeslacht uit de familie Linyphiidae